Фут (русское обозначение: фут; международное: ft, а также ′ — штрих; от  — ступня) — единица измерения длины в английской системе мер. Точное линейное значение различается в разных странах.

В 1958 году на конференции англоговорящих стран страны-участницы унифицировали свои единицы длины и массы. Полученный «международный» фут стал равняться в точности . Он чаще всего и подразумевается под «футом» в настоящее время.

Фут является внесистемной единицей и не входит в Международную систему единиц (СИ). В то же время в Российской Федерации фут допускается к применению без ограничения срока наравне с единицами СИ с областью применения «авиационная навигация».

Значения 

Геометрический фут введён в Англии в XVI веке как ширина шестидесяти четырёх ячменных зёрен.

История 
До введения метрической системы фут определялся в Европе чаще как / пальцев (реже 10 или 16).

Длина стопы как единица измерения использовалась в большинстве древних культур. Первые стандарты таких мер известны в Шумере, где определение дано по ступне статуи правителя Гудеа Лагашского в XXII веке до н. э. Некоторые метрологи считают, что этот фут был заимствован из египетской системы мер и адаптирован греками как поэс (, примерно 296—330 мм), который впоследствии был стандартизован под властью римлян как пес () — .

Обозначение 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 года № 879 русским обозначением единицы измерения «фут» является «фут», то есть в данном случае обозначение единицы совпадает с её наименованием. В то же время на практике часто используется международное обозначение: такой же штрих, как в обозначении угловых минут (′), ставящийся без пробела за числовым значением, например: 3′ ().

Примечания

Ссылки 
 Таблицы для перевода метрических (десятичных) мер в русские и русских — в метрические.

Единицы измерения расстояния
Английская система мер
Русская система мер
Древние единицы измерения
Старопольские меры длины